Настоя́щие со́вы (, от Strix «неясыть») — семейство хищных птиц отряда совообразных. К совиным относят такие роды как, например, ушастые совы, неясыти, со́вки и филины.

Большинство совиных охотятся исключительно ночью или в сумерках. От других хищных птиц отличаются отсутствием зоба, наличием длинных слепых кишок.

У многих народов совы являются символом мудрости. Сова всегда изображалась вместе с древнегреческой богиней мудрости Афиной Палладой и римской Минервой.

Описание 
От представителей другого семейства отряда совообразных, сипуховых, совиных отличают более плотное телосложение, короткие ноги, менее развитый лицевой диск. Череп сипуховых менее широкий, клюв длиннее и менее крепкий. Второй палец у совиных на ноге короче третьего, четвёртый часто направлен назад. У многих видов самки крупнее самцов.

Самый маленький представитель семейства настоящих сов — сыч-эльф длиною 13–14 см и массой 41 грамм сходен по размерам с домовым воробьём. Крупнейшие представители — филин и рыбный филин — достигают в длину 65–75 см и могут весить более 4 килограмм. Сходных размеров достигает белая сова, уступающая по массе.

Классификация 
В семействе совиных выделяют 3 подсемейства, 30 родов и 214 видов.
 Подсемейство Striginae — Настоящие совы
 Род Otus — Совки (50 видов)
 Род Megascops (25 видов) 
 Род Strix — Неясыти (21 вид)
 Род Bubo — Филины (19 видов)
 Род Pulsatrix — Неотропические совы (3 вида)
 Род Scotopelia — Рыбные совы (3 вида)
 Род Ketupa — Рыбные филины (3 вида)
  Род Mascarenotus (3 вида)
 Род Ptilopsis — Белолицые совки (2 вида)
 Род Pyrroglaux — Палауская совка (1 вид)
 Род Margarobyas — Кубинская совка (1 вид)
 Род Psiloscops — Западноамериканская совка (1 вид)
 Род Lophostrix — Рогатая неясыть (1 вид)
 Род Jubula — Африканская рогатая неясыть (1 вид)
 Подсемейство Asioninae
 Род Asio — Ушастые совы (6 видов)
 Род Pseudoscops — Ямайская совка и Полосатая сова (2 вида)
 Род Nesasio — Соломонская ушастая сова (1 вид)
 Подсемейство Surniinae
 Род Ninox — Иглоногие совы (33 вида)
 Род Glaucidium — Воробьиные сычи (30 видов)
 Род Aegolius — Мохноногие сычи (5 видов)
 Род Athene — Сычи (3 вида)
 Род Heteroglaux — Лесной сыч (1 вид)
 Род Surnia — Ястребиная сова (1 вид)
 Род Micrathene — Сыч-эльф (1 вид)
 Род Xenoglaux — Андский бакенбардовый сычик (1 вид)
 Род Uroglaux — Папуанская сова (1 вид)
  Род Sceloglaux — Смеющаяся сова (1 вид)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

 
Семейства птиц